Брайан Карауэй (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2005 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Strikeforce, EliteXC, WEC и др. Участник 14 сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Брайан Карауэй родился 4 августа 1984 года в городе Якима, штат Вашингтон. Его отец — ветеран Войны во Вьетнаме, награждённый двумя медалями «Пурпурное сердце».

Детство провёл в Голдендейле. Поступил в Колледж Северного Айдахо, где учился в течение года, затем на три с половиной года перевёлся в Центральный вашингтонский университет. В университете серьёзно занимался борьбой, участвовал в различных студенческих соревнованиях, однако в 2004 году университетская программа подготовки борцов была закрыта из-за недостатка талантов.

Карауэй пришёл в ММА при содействии товарища по борцовской команде, который познакомил его со своим двоюродным братом Деннисом Холлманом, уже состоявшимся профессиональным бойцом.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2005 года, в дебютном поединке техническим нокаутом во втором раунде проиграл Иэну Лавленду. Несмотря на проигрыш, Карауэй продолжил активно выступать в ММА, дрался в небольших американских промоушенах, причём из большинства боёв выходил победителем.

Второе поражение в профессиональной карьере потерпел в сентябре 2006 года, в поединке с Джоном Гундерсоном попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться.

В период 2008—2010 годов Карауэй отметился выступлениями в таких крупных промоушенах как Strikeforce, EliteXC, WEC — здесь его соперниками были такие известные бойцы как Вилсон Рейс, Марк Хоминик, Фредсон Пайсан. Тем не менее, всем троим он проиграл.

The Ultimate Fighter 
В 2011 году Брайан Карауэй попал в число участников 14 сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. На отборочном этапе выиграл по очкам у Эрика Марриотта и под общим четвёртым номером был выбран в команду Джейсона Миллера.

На стадии четвертьфиналов полулёгкой весовой категории с помощью удушающего приёма сзади принудил к сдаче Маркуса Бримеджа, тогда как в полуфинале был нокаутирован Диегу Бранданом.

Ultimate Fighting Championship 
Несмотря на проигрыш в полуфинале TUF, Карауэй всё же получил возможность подписать контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship и дебютировал здесь в декабре 2011 года, выиграв сдачей у своего товарища по реалити-шоу Дастина Ниса.

Спустившись в легчайшую весовую категорию, в июле 2012 года победил удушающим приёмом сзади Митча Ганьона, заработав при этом бонус за лучший бой вечера.

В 2013 году раздельным решением судей потерпел поражение от Такэя Мидзугаки и с помощью «гильотины» заставил сдаться Джонни Бедфорда — удостоился награды за лучший приём вечера.

В 2014 году досрочно одолел Эрика Переса, но по очкам уступил Рафаэлу Асунсану.

В 2015 и 2016 годах добавил в послужной список победы над такими бойцами как Эдди Уайнленд и Алджамейн Стерлинг соответственно.

Достаточно долго не выходил в октагон из-за череды травм. Наконец, в 2018 году вернулся и провёл бои против Коди Стаманна и Педру Муньюса — обоим проиграл, и на этом его сотрудничество с организацией подошло к концу.

Дальнейшая карьера 
Покинув UFC, в 2019 году Карауэй подписал контракт с южнокорейским промоушеном Battlefield Fighting Championship.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|21-9
|Педру Муньюс
|TKO (удары)
|The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale
|
|align=center|1
|align=center|2:39
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 21-8
|Коди Стаманн
|Раздельное решение
|UFC 222
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 21-7
|Алджамейн Стерлинг
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-7
| Эдди Уайнленд
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Dillashaw vs. Barão 2
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Чикаго, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-7
| Рафаэл Асунсан
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Галифакс, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6
| Эрик Перес
| Сдача (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Henderson vs. Khabilov
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:52
| Альбукерке, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-6
| Джонни Бедфорд
| Сдача (гильотина)
| UFC 159
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:44
| Ньюарк, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 17-6
| Такэя Мидзугаки
| Раздельное решение
| UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-5
| Митч Ганьон
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 149
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:39
| Калгари, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-5
| Дастин Нис
| Сдача (удушение сзади)
| The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller Finale
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:38
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-5
| Марлин Вайкель
| Сдача (удушение сзади)
| CageSport 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:17
| Такома, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-5
| Фредсон Пайсан
| Раздельное решение
| WEC 50
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-4
| Марк Хоминик
| Сдача (рычаг локтя)
| WEC 46
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:48
| Сакраменто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Эдди Пелчински
| Сдача (треугольник)
| CageSport 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:55
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Алекс Суньига
| Единогласное решение
| Strikeforce Challengers: Villasenor vs. Cyborg
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кент, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Дэниел Стенович
| Сдача (треугольник)
| CageSport MMA
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:47
| Такома, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-3
| Вилсон Рейс
| Единогласное решение
| EliteXC: Unfinished Business
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Стоктон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Элвин Какдак
| Сдача (удушение сзади)
| Strikeforce: Melendez vs. Thomson
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:39
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Стив Шарп
| Сдача (треугольник)
| International Fighting Championship: Caged Combat
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:35
| Нампа, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Дейв Лер Кокран
| Сдача (удушение сзади)
| Sport Fight 21: Seasons Beatings
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:15
| Портленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Эдди Белен
| TKO (удары руками)
| SF: Clash at the Casino 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:29
| Пендлтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Сауль Митчелл
| Сдача (рычаг локтя)
| MMAC: The Revolution
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:04
| Вашингтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Харрис Норвуд
| Сдача (удушение сзади)
| Lords of the Cage
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:00
| Анакортс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Энди Лукеш
| Сдача (удушение сзади)
| Sport Fight 18: Turning Point
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:30
| Портленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-2
| Джон Гундерсон
| Сдача (рычаг локтя)
| Desert Brawl: Oregon vs. Texas
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:10
| Редмонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Тревор Харрис
| Сдача (удушение сзади)
| Sport Fight 16: Clash at the Casino
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:43
| Пендлтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Джейсон Чакелнаскит
| Сдача (удушение сзади)
| AX Fighting Championships: Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| n/a
| Таун-энд-Кантри, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Ноа Томас
| Сдача (удушение сзади)
| Professional Fighting Association: Pride & Fury 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:31
| Уорли, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Гален Буш
| TKO (удары руками)
| AX Fighting Championships: Assault at the Armory
| 
| align=center| n/a
| align=center| n/a
| Эверетт, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Иэн Лавленд
| TKO (остановлен врачом)
| Sport Fight 12: Breakout
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:31
| Портленд, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США